Zemljopis:
 Glavaš (Kamešnica), vrh na planini Kamešnici, Hrvatska
 Glavaš (Dinarić), utvrda kod Kijeva
 Veliko vrilo (Glavaš), glavni izvor rijeke Cetine

Osobe s prezimenom Glavaš:
 Branimir Glavaš, hrvatski političar
 Stjepan Glavaš, hrvatski kemičar